Onderdistrict in Indonesië
 Penebel (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tabanan van de provincie Bali 
Plaats in Indonesië
 Penebel (Penebel), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Tabanan van de provincie Bali